Gajda – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 17 491 osób.
 Gajda – wieś w Albanii położona w gminie Poshnje, w okręgu Berat, w obwodzie Berat;
 gajda – dęty instrument muzyczny;

Osoby noszące nazwisko Gajda 
 Agata Gajda (ur. 1980) – koszykarka, reprezentantka Polski, wicemistrzyni Polski;
 Anastazja Gajda - polska naukowiec
 Bartosz Gajda  – założyciel i członek kabaretu Łowcy.B;
 Bogdan Gajda (ur. 1953) – polski bokser, mistrz Europy, olimpijczyk;
 Czesław Gajda (ur. 1936) – polski artysta rzeźbiarz;
 Dariusz Gajda (ur. 1956) – były polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy;
 Ewa Gajda (ur. 1966) – polska prawnik, specjalistka w zakresie prawa rzymskiego i prawo kanonicznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego;
 Hanna Prusakowska-Gajda (ur. 1962) – polska florecistka, olimpijka z Seulu 1988;
 Jan Gajda (1827–1911) – działacz społeczny, poeta i malarz;
 Janina Gajda (ujednoznacznienie)
 Janusz Gajda (ur. 1933) – polski pedagog, profesor UMCS w Lublinie;
 Jerzy Gajda (ur. 1946) – polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm X kadencji;
 Józef Gajda (1915–2004) – polski ekonomista, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w latach (1968-1972);
 Leszek Gajda (ur. 1943) – polski redemptorysta;
 Marek Gajda (ur. 1993) – polski piłkarz plażowy, reprezentant Polski;
 Mieczysław Gajda (1931–2017) – aktor teatralny i filmowy;
 Norbert Gajda (1934–1980) – piłkarz polski, napastnik, 7-krotny reprezentant kraju;
 Piotr Gajda (ur. 1966) – polski poeta;
 Robert Gajda (1890–1952) – kompozytor polski, duchowny katolicki;
 Stanisław Gajda (ur. 1945) – filolog polski;
 Tadeusz Gajda (ujednoznacznienie)
 Weronika Gajda (ur. 1989) – polska koszykarka występująca na pozycji rozgrywającej, obecnie zawodniczka CCC Polkowice;
 Wiktor Gajda (ur. 1938) – polski rzeźbiarz, malarz, rysownik.;
 Wojciech Gajda (ur. 1956) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych;

Przypisy